O peixe-ventosa (Gobiesox barbatulus) é um peixe teleósteo perciforme da família dos gobiesocídeos, que ocorre no Atlântico ocidental. Seu nome se deve aofato de que a espécie se adere aos corais e às pedras. Mede cerca de 9 cm de comprimento, com corpo semelhante ao de um girino, marrom, verde ou acinzentado com várias estrias longitudinais escuras, barbilhões espessos e dentes pequenos. Também é conhecido pelo nome de pregador.

Gobiesociformes
Peixes descritos em 1913